Villette kan syfta på:

 Villette – en roman av Charlotte Brontë

Geografi

Frankrike 

 Villette, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Villette, Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Villette-d'Anthon, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villette-de-Vienne, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villette-lès-Arbois, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villette-lès-Dole, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villette-sur-Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villette-sur-Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

Italien 

 Villette, Piemonte, kommun, Piemonte, Verbania,

Schweiz 

 Villette (Lavaux), ort i kantonen Vaud,